Trichoneura (steltmug), een geslacht uit de steltmuggenfamilie (Limoniidae)
 Trichoneura (gras), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)